Moulson ist der Familienname folgender Personen:

 Con Moulson (1906–1989), irischer Fußballspieler
 George Moulson (1914–1994), irischer Fußballspieler 
 John Moulson (1928–1994), US-amerikanischer Opernsänger (Tenor)
 Matt Moulson (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Moulson (1932–2003), US-amerikanischer Tenor